La temporada 1944 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol amateur y profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1944.

Torneos locales

Asociación Central de Fútbol de Chile

Primera División de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Campeonato de Apertura de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Campeonato de Campeones de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Departamento Amateur de la Federación de Football de Chile

División de Honor Amateur de la Federación de Football de Chile

Campeonato Provincial de Fútbol Amateur de Santiago

Asociación Porteña de Fútbol Profesional 

Temporadas del fútbol chileno